Ви́ктор Жу́ков:
 Жуков, Виктор Алексеевич (1953—2012) — советский российский киноактёр.
 Жуков, Виктор Васильевич (1856—1909) — журналист, автор юмористических и сатирических произведений.
 Жуков, Виктор Викторович (1914—1989) — советский физик-экспериментатор.
 
 Жуков, Виктор Петрович (1923—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Жуков, Виктор Сергеевич (род. 1956) - советский и российский хоккеист.